Lake Swan ist der Name folgender Seen:

 Lake Swan (Southland), See in der Region Southland in Neuseeland
 Lake Swan (West Coast), See in der Region West Coast in Neuseeland

Siehe auch:
 Swan Lake